

Persone 
 Aldo Zucchi  – militare italiano
 Augusto Zucchi  – attore italiano
 Bartolomeo Zucchi  – storico e scienziato monzese del 1600
 Carlo Zucchi  – generale napoleonico e patriota risorgimentale
 Giovanni Zucchi  – calciatore italiano
 Giovanni Zucchi  – canottiere italiano
 Jacopo Zucchi – pittore italiano
 Niccolò Zucchi  – astronomo e fisico italiano
 Roby Zucchi  – campione olimpico e mondiale di sci nautico italiano
 Virginio Zucchi – cestista italiano

Altro 
 Zucchi − cognome italiano
 Zucchi  – cratere lunare intitolato al suddetto astronomo
 Liceo ginnasio statale Bartolomeo Zucchi  – liceo classico di Monza
 Zucchi Group  – gruppo tessile italiano

Pagine correlate 
 Zucca (disambigua)
 Zucco